

Niemcy 
2 gminy:
 Köthel – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg
 Köthel – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Stormarn